415-я стрелковая Мозырьская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (415 сд) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне. Боевые периоды — с 9 ноября 1941 по 15 августа 1943 года, с 7 сентября 1943 по 30 июля 1944 года, с 13 сентября по 20 декабря 1944 и с 25 декабря по 1944 по 9 мая 1945 года.

История

1941 
415 сд начала формироваться в сентябре 1941 года, согласно приказу войскам 25-й армии № 0059 от 6 сентября того же года. Формирование проходило в районе станции Раздольное Уссурийской железной дороги. Командный, начальствующий и политический состав был назначен из числа кадров 25-й и 1-й армий и частично из запаса. Рядовой состав укомплектовывался строителями Комсомольска-на-Амуре, угольщиками Сучана, жителями Приморья и Приамурья.

21 сентября весь личный состав дивизии был приведён к присяге. Через месяц, 21 октября, 415 сд получила приказ об отправке на фронт, куда она проследовала по маршруту Раздольное — Хабаровск — Новосибирск — Кимель — Куйбышев — Барыбино. 7 ноября в Куйбышеве дивизия приняла участие в параде. После прибытия к месту назначения и выгрузки она проследовала маршем до Калугино (Серпуховский район Московской области), где сосредоточилась для отражение немцев, наступавших в направлении Серпухова.

Боевой крещение состоялось в ночь на 13 ноября 1941 года, когда 1321 сп возле д. Романовка вступил в бой с наступающими частями немецкой 263-й пехотной дивизии, не дав ей перерезать шоссе Москва-Серпухов. 14 ноября 415 сд имела задачу овладеть рубежом Барсуки — Комарово — Покров. Ей удалось отбросить противника и занять несколько населённых пунктов, однако немцы предприняли контратаку и вновь оттеснили её к разъезду Буриново, где она заняла оборону.

В период с 25 ноября по 25 декабря 1941 года дивизия оборонялась на рубеже Буриново — Станки. С началом контрнаступления под Москвой дивизия, взломав оборону немцев, начала наступать в направлении Малоярославца. 31 декабря она была переподчинена 43-й армии и, сменив направление, двинулась с боями к г. Медынь.

1942 
23 января 1942 года 415 сд, перегруппировавшись, начала наступление в направлении Макарово — Большое Фатьяново, имея задачей захватить ст. Мятлево, которой она успешно овладела 30 января, после чего вышла на рубеж Воронки — Юдинка. Здесь перед ней была поставлена новая задача, и она, свернув с Варшавского шоссе, с боями двинулась в направлении Мочалки — Калиновка — Семёновское — Ухово — Белицы — Агарыши, сосредоточившись затем в районе Крапивка — Телелюи — Новая Деревня — Агарыши. Под д. Крапивка она столкнулась с сильным узлом сопротивления противника и понесла значительные потери.

В апреле 1942 года в ходе Ржевско-Вяземской операции 33-я армия оказалась в окружении. Для облегчения её положения 415 сд выдвинулась по направлению Захарово — Берёзки — Шеломцы навстречу прорывающейся армии, но на рубеже Берёзки — Шеломцы столкнулась с сильным сопротивлением. В результате дивизия несколько недель вела бои в этом районе.

24 марта после пятидневного отдыха 415 сд вновь вступила в бой, продвигаясь вперёд в районе Борисенки — Аксиньино — Большое Устье.

Летом дивизия приняла участие в Погорело-Городищенской операции (4 — 23 августа 1942). Она располагалась во втором эшелоне и после начала операции вслед за 354 сд начала продвигаться к р. Гжать в направлении Голяево. 6 августа, развернувшись из-за левого фланга 354 сд, она овладела Королёво. К исходу 7 августа дивизия вместе с 11-й танковой бригадой вышла на рубеж Ельня — Пушкино. К концу 20 августа она, наступая на Карманово, вышла к Рощино, а к исходу 23 августа находилась на рубеже Субботино — Пилепы — Чуйково.

1943 
28 июля 1943 года в результате успешного проведения Орловской операции 415 сд вместе с другими частями 61-й армии удалось освободить город Болхов.

Осенью этого же года дивизия участвовала в Наровлянской операции, в ходе которой 28 ноября форсировала р. Припять и, подойдя с юга к Наровле, вскоре освободила её.

1944 
В январе 1944 года дивизия принимала участие в Калинковичско-Мозырской операции (8-30 января 1944). 11 января она овладела г. Ельском и вдоль южного берега Припяти продолжила наступление на Мозырь, который она вместе с другими частями 61-й армии освободила 14 января. За успешное проведение операции по освобождению Мозыря дивизии было присвоено почётное наименование «Мозырская».

Летом в ходе Люблин-Брестской операции 415 сд участвовала в освобождении Бреста, который был очищен от врага 28 июля.

1945 
В начале года дивизия была задействована в проведении Варшавско-Познанской операции (14 января — 3 февраля 1945), в ходе которой она 18 января вместе с другими частями Красной армии освободила г. Сохачев. В конце февраля ей вместе с 212 сд удалось захватить плацдарм на р. Ине. В ходе февральских боёв она потеряла 2353 человека (443 убитыми, 1805 ранеными, 105 по другим причинам).

61-я армия 20 апреля форсировала Альте-Одер, после чего 9-й гвардейский корпус силами 415 сд захватил узел шоссейных и железных дорог Бад-Фраенвальде.

На заключительном этапе войны 415 сд входила в состав сил, проводивших операцию по овладению Берлином. Действовала к северу от немецкой столицы. Окончание войны встретила на р. Эльбе в районе Хавельберга.

В 1945 году дивизия была расформирована.

В годы существования 415 сд в ней выпускалась дивизионная газета «В боях за Родину».

Состав 
 1321-й стрелковый полк
 1323-й стрелковый полк
 1326-й стрелковый полк
 686-й артиллерийский полк
 292-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 311-я зенитная артиллерийская батарея (до 30.06.1943)
 208-я отдельная разведывательная рота
 687-й отдельный сапёрный батальон
 611-й отдельный батальон связи (772-я отдельная рота связи)
 346-й медико-санитарный батальон
 348-я (211-я) отдельная рота химической защиты
 329-я (4-я) автотранспортная рота
 529-я (336-я) полевая хлебопекарня
 172-й дивизионный ветеринарный лазарет
 38-я (15315-я, 15262-я) полевая почтовая станция
 3-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 1321-й стрелковый ордена Александра Невского полк
 1323-й стрелковый Пинский Краснознаменный полк
 1326-й стрелковый ордена Александра Невского полк
 686 артиллерийский Брестский ордена Кутузова полк
 687-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон

Командиры дивизии 
 Латышев, Георгий Александрович (16 сентября — 17 ноября 1941), полковник.
 Александров, Пётр Алексеевич (17 ноября 1941 — 27 февраля 1942), генерал-майор.
 Каначадзе, Григорий Иванович (27 февраля 1942 — апрель 1942), подполковник.
 Тузов, Николай Иванович (апрель — май 1942), полковник.
 Крымский, Николай Алексеевич (май — июнь 1942), подполковник.
 Затылкин, Василий Никитович (июнь — август 1942), полковник.
 Самойленко, Василий Филиппович (август — декабрь 1942), полковник
 Голованов, Александр Иванович (декабрь 1942 — январь 1943), полковник
 Цитайшвили, Геронтий Нестерович (январь — июнь 1943), подполковник
 Масленников, Николай Кузьмич (июнь — июль 1943), полковник
 Мощалков, Павел Иванович (август 1943—1945), полковник

Командиры полков

1321 сп 
 Дубовицкий Максим Иванович (сентябрь 1941 — 7 марта 1942), майор.
 Глушко, Александр Васильевич (8 марта 1942 — 23 марта 1942), майор.
 Косицын Сергей Николаевич (июнь 1943 — ?), подполковник.
 Пираторов Николай Павлович (20.04. — 10.06.1945) подполковник

1323 сп 
 Сметанкин (сентябрь 1941 — ?), майор.
 Барминов Николай Андреевич (декабрь 1941 — 14 февраля 1942), капитан (врио, затем командир полка).
 Молчанов Георгий Андреевич (февраль 1944 — ?), майор (врио, затем командир полка).

1326 сп 
 Данилов Георгий Михайлович (сентябрь — 14 ноября 1941), майор.
 Емельянов Иван Фёдорович (? — 6 марта 1942), капитан.
 Головачёв Александр Алексеевич (март — сентябрь 1942), майор.
 Черданцев Валентин Николаевич, капитан, начальник финансового отделения 415 дивизии, заместитель командира 1326 полка (? — ноябрь 1943)
 Лапшин Серафим Степанович (31.01.1945 — 17.11.1945), подполковник.
 Пираторов Николай Павлович (05.07.1944 — 12.01.1945), подполковник

686 ап 
 Командрин Михаил Александрович (сентябрь — 18 ноября 1941), майор.
 Филимонов Пётр Андреевич (ноябрь 1941 — 9 января 1942), капитан.

Отличившиеся воины 
Герои Советского Союза:
 Болдун, Иван Корнеевич, старшина, командир разведывательного отделения 1323-го стрелкового полка.
 Зеленёв, Владимир Клавдиевич, старший лейтенант, командир взвода связи 1323-го стрелкового полка.
 Ивлев, Дмитрий Данилович, старшина, старшина роты 1323-го стрелкового полка.
 Камышев, Владимир Николаевич, красноармеец, стрелок 1323-го стрелкового полка.
 Киренков, Тимофей Петрович, старшина, командир отделения боепитания 1323-го стрелкового полка.
 Ковтун, Павел Максимович, красноармеец, командир взвода управления 7-й батареи 686-го артиллерийского полка.
 Лобанов, Виктор Иванович, красноармеец, разведчик 1323-го стрелкового полка.
 Махмудов, Равшан, красноармеец, стрелок 1323-го стрелкового полка.
 Москаленко, Яков Романович, красноармеец, стрелок 1323-го стрелкового полка.
 Томилин, Павел Николаевич, сержант, помощник командира взвода 1321-го стрелкового полка.
 Шамаев, Павел Иванович, красноармеец, стрелок 1-го стрелкового батальона 1323-го стрелкового полка.
 Шумов, Пётр Петрович, лейтенант, командир взвода 1323-го стрелкового полка.
 Якубов, Касым Бешимович, младший сержант, помощник командира взвода 1323-го стрелкового полка.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней.

 Калиниченко, Лаврентий Васильевич, старший сержант, командир стрелкового отделения 1323 стрелкового полка.
 Коскин, Алексей Васильевич, сержант, командир отделения 687 отдельного сапёрного батальона.
 Салтыков, Аркадий Алексеевич, старшина, помощник командира взвода пешей разведки 1326 стрелкового полка.
 Тухфетуллов, Бетертдин Садретдинович, сержант, командир отделения роты автоматчиков 1323 стрелкового полка.
 Чернов, Владимир Петрович, сержант, командир расчёта 82-мм миномёта 1323 стрелкового полка.

Литература 
Михеенков С. Е. Серпухов. Последний рубеж. 49-я армия в Битве за Москву. — М.: Центрполиграф, 2011. 254 с. ISBN 978-5-227-02802-0.

Примечания

Ссылки 
 Краткая история 415-й стрелковой дивизии.

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году